Retorn a l'infern (pel·lícula de 2001), telefilm canadenc dirigit per Sidney J. Furie del 2001.
 Retorn a l'infern (pel·lícula de 2006), pel·lícula dirigida per Irwin Winkler del 2006